Lindrath ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Lindrath (* 1959), deutscher Fußballspieler und heutiger -trainer
 Hermann Lindrath (1896–1960), deutscher Politiker (CDU), MdB